Lombard (Doubs)
 Lombard (Jura)

Lombard kan ook verwijzen naar:
Personen
 Alexandre Lombard (1810-1887), Zwitsers bankier, schrijver en filantroop
 Eva Lombard (1890-1978), Zwitserse missiearts
 Henri-Clermond Lombard (1803-1895), Zwitsers klimatoloog en arts
 Jean-Gédéon Lombard (1763-1848), Zwitsers bankier
Plaatsen
 Lombard (Illinois) - plaats in de staat Illinois in de Verenigde Staten
Overige
 Lombardrente - maximale rente die banken elkaar vergoeden bij het lenen
 Lombard Street - straat in San Francisco
 Enkelvoud van Lombarden (ook Longobarden) - Oost-Germaans volk
 Lommerd of pandjeshuis
 Le Lombard - Belgische uitgeverij van stripverhalen
 Lombarde (initiaal) - type initiaal voor handschriften

Zwitserse achternaam